Осма́нская ли́ра — денежная единица Османской империи с 1844 по 29 октября 1923 года. Оставалась в обращении в Турецкой республике до 1927 года.

История обращения 
Османская лира заменила куруш в качестве базовой валютной единицы, в то время как куруш остался в обороте как дробная единица в соотношении 1 лира = 100 курушей. Пара также продолжала использоваться по курсу 1 куруш = 40 пара. Вплоть до 1920-х годов на банкнотах и монетах использовалась арабская вязь:  для пара,  для куруша и  для лиры ( для надписи «Османская лира»). В период с 1844 до 1881 года в лире использовался биметаллический стандарт: 1 лира = 6,61519 г чистого золота = 99,8292 г чистого серебра. В 1881 году был введён золотомонетный стандарт, действовавший до 1914 года.

В период с 1844 по 1855 были выпущены монеты в 1, 5, 10, 20 пара, ½, 1, 2, 5, 10 и 20 курушей, а также ¼, ½, 1, 2½ и 5 лир.

Османская лира впервые была издана не только в виде монет, но также и в виде бумажных денег. Первая банкнота была выпущена в 1862 году номиналом в 200 курушей. Текст на банкнотах размещался на османском и французском языках. В 1873 году выпускаются банкноты в 1, 2 и 5 лиры, с 1876 года также номиналом в 1, 5, 10, 20, 50 и 100 курушей. В 1908 году введены в обращение банкноты 50 и 100 лир, в 1914 — 1000 лир.

В период 1-й мировой войны монеты из ценных металлов исчезли из обращения. Медные и медно-никелевые монеты и банкноты османской лиры продолжали обращаться в республиканский период до 1927 года наряду с монетами и банкнотами республиканской турецкой лиры.

Покупательная способность и курс 
 Хороший конь — 40 золотых лир, 1902 г.
 1 османская золотая лира = 4,55 доллара, 1902 г
 1 османская золотая лира = 70 евро, 2004 г.

Примечания

Литература 
 
 Pick, Albert (1994). Standard Catalog of World Paper Money: General Issues. Colin R. Bruce II and Neil Shafer (editors) (7th ed.). Krause Publications. ISBN 0-87341-207-9.

Ссылки 
 Османски монети (Ottoman Coins) 

Лира
Деньги Османской империи
Азиатские валюты
Европейские валюты